Приз Ди Сте́фано () — награда, вручаемая лучшему футболисту чемпионата Испании. Победитель избирается испанской газетой Marca. Награда названа в честь легендарного игрока Альфредо Ди Стефано. Впервые награждение произошло в сезоне 2007/08. Тогда лучшим игроком примеры был признан капитан мадридского «Реала» Рауль. Последним обладателем является Карим Бензема. Лионель Месси становился обладателем этой награды рекордные семь раз.

Победители

Победы по игрокам

См. также 
 Футболист года в Испании
 Трофей ЭФЭ
 Трофей Пичичи
 Трофей Сарры
 Трофей Саморы
 Приз Мигеля Муньоса

Примечания 

Футбольные награды
Ла Лига